Глотиха — топоним в России.

 Глотиха — деревня, Архангельская область, координаты 60°45' с. ш. 40°17' в. д..
 Глотиха — упразднённая деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Глотиха — река, Красноярский край, координаты 61°28' с. ш. 90°08' в. д..
 Глотиха — река, Пермский край, координаты 59°38' с. ш. 56°40' в. д..
 Глотиха — займище, Красноярский край, координаты 61°27' с. ш. 90°07' в. д..
 Глоти́ха ж. глоту́ха, голотуха (голый?) ярс. черемуха, черемша, засадиха кур. колоколуша зап. гнилое дерево, Prunus Padus.

Примечания